Die Fußball-Oberliga Nord 1991/92 war die achtzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Der VfL Wolfsburg verteidigte mit vier Punkten Vorsprung auf die Amateure von Werder Bremen seinen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich. Da die Bremer als Amateurmannschaft nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm neben Wolfsburg der Drittplatzierte TSV Havelse an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil. Dort belegte Wolfsburg in der Gruppe 2 den ersten Rang und stieg in die 2. Bundesliga auf. Havelse dagegen kam in Gruppe 1 nicht über den dritten Rang hinaus und verblieb in der Oberliga Nord.

Vizemeister Bremen nahm an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, wo sie nach einem zweiten Platz in der Nordgruppe ausschieden.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen Vorjahresaufsteiger OT Bremen, der Bremer SV und VfL Stade ab. Durch den Aufstieg vom VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben TuS Lingen und dem SV Lurup auch der VfL 93 Hamburg in die Oberliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 271 Spielen kamen 233.841 Zuschauer (ø 863 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
6.500 Kickers Emden – VfL Wolfsburg (14. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
63 VfL Stade – SVG Göttingen 07 (32. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiel um den dritten Aufsteiger 

|}

Literatur

Weblinks 
 

1991
Fußballsaison 1991/92